Račín ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Račín, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou.
Račín, Ortsteil von Bezvěrov, Okres Plzeň-sever
Račín, Ortsteil von Horní Planá, Okres Český Krumlov
Račín, Ortsteil von Nečtiny, Okres Plzeň-sever 
Račín, Ortsteil von Útěchovice, Okres Pelhřimov 
Račín, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Boletice, Okres	Český Krumlov